Текст Национални рекорди у скоку удаљ на отвореном за мушкарце је списак рекорда у скоку удаљ најбољих националних рекордера у овој дисциплини, на дан 15. октобар 2013.

Списак националних рекорда

од 8,95 — 8,30

Види још 
 Скок удаљ
 Национални рекорди у скоку удаљ на отвореном за жене
 Национални рекорди у скоку удаљ у дворани за мушкарце
 Национални рекорди у скоку удаљ у дворани за жене

Извори 

←== Спољашње везе ==

Скок удаљ
Скок у даљ за мушкарце